157 rok naszej ery
 157 rok przed naszą erą
 157 liczba pierwsza
 galaktyka NGC 157
 planetoida (157) Dejanira
 droga wojewódzka nr 157
 linia kolejowa nr 157
 filatelistyka: blok 157 - Sporty Ekstremalne